Blasco är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Eusebio Blasco (1844–1903), spansk författare
 Gregorio Blasco (1909–1983), känd som Goyo, spansk fotbollsspelare, verksam i Mexiko
 Jesús Blasco (1919–1995), spansk serietecknare
 Michele Blasco (1628–1685), italiensk barockmålare och arkitekt 
 Miriam Blasco (född 1963), spansk judoutövare 
 Vicente Blasco Ibáñez (1867–1928), spansk skriftställare och politiker

Se även 

 Blasco de Garay

Spanska efternamn
Italienska efternamn